American Gangster se puede referir a:
 
 American Gangster, un álbum de música del rapero Jay-Z.
 American Gangster, película estrenada en el año 2007 y dirigida por Ridley Scott.